Риккардо Орсолини (; род. 24 января 1997 года) — итальянский футболист, нападающий клуба «Болонья». Бывший игрок молодёжной сборной Италии, обладатель «Золотой бутсы» молодёжного чемпионата мира 2017 года (5 голов).

Клубная карьера 
Орсолини родился и вырос в Асколи-Пичено. Футболом он начал заниматься с трех лет, воспитанник академии «Асколи». В сезоне 2015/16 стал лучшим ассистентом и одним из лучших бомбардиров чемпионата Италии среди молодежных команд. В том же сезоне Орсолини дебютировал за основную команду «Асколи» в Серии B, а в сезоне 2016/17 стал одним из ведущих игроков команды. 30 января 2017 года игрока приобрёл «Ювентус» за 6 миллионов евро. По условиям соглашения до лета 2017 года Орсолини продолжил выступать за «Аскону».

14 июля 2017 года Орсолини был отдан в аренду до конца сезона 2018/19 клубу «Аталанта». 17 сентября 2017 года он дебютировал в Серии A, выйдя на замену в матче с «Кьево».

Выступления за сборную 
В июне 2017 года на чемпионате мира среди молодежных команд Риккардо забил 5 мячей, тем самым став лучшим бомбардиром турнира.

Стиль игры 
Орсолини известен своим дриблингом и скоростью. Играет обычно на правом фланге атаки, но любит смещаться в центр. По этой причине его сравнивают с Арьеном Роббеном.

Статистика

Клубная

Достижения 
 Бронзовый призер чемпионата мира среди молодежных команд: 2017

Примечания

Ссылки 
 Youngstars: Риккардо Орсолини
 Профиль на сайте Федерации футбола Италии
 «Ювентус» объявил о трансфере вингера «Асколи» Орсолини

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Болонья»